Stills kan syfta på:

The Stills – ett kanadensiskt rockband
Stills (Stephen Stills-album) – ett album av Stephen Stills
Stills (Dive-album) – ett album av Dive